Кампо Фелис има више значења:

 Кампо Фелис (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Фелис, Блоке 11 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику